

Сент-Френсісвілл — місто, штат Іллінойс
 Сент-Френсісвілл — місто, штат Луїзіана
 Сент-Френсісвілл — переписна місцевість, штат Міссурі